Itkonen ist der Familienname folgender Personen:

 Erkki Itkonen (1913–1992), finnischer Linguist
 Esa Itkonen (* 1944), finnischer Linguist, Philosoph und Sprachtheoretiker
 Juha Itkonen (* 1975), finnischer Schriftsteller
 Jukka Itkonen (* 1951), finnischer Schriftsteller, Songwriter und Musiker
 Leila Itkonen (1926–2009), finnische Schauspielerin
 Terho Itkonen (1933–1998), finnischer Linguist

Siehe auch:

 Ikonen (Begriffsklärung)